Zagłębie – obszar występowania i eksploatacji złóż kopalin użytecznych
 Donieckie Zagłębie Węglowe
 Górnośląskie Zagłębie Węglowe 
 Górnośląski Okręg Przemysłowy
 Rybnicki Okręg Węglowy
 Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy
 Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie
 Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
 Zagłębie Dąbrowskie
 Zagłębie Ruhry
 kluby sportowe
 Zagłębie Lubin – polski klub piłkarski z Lubina
 Zagłębie Sosnowiec – polski klub sportowy z Sosnowca
 Zagłębie Sosnowiec – polski klub piłkarski z Sosnowca
 Zagłębie Sosnowiec – polski klub hokejowy z Sosnowca
 Zagłębie Wałbrzych – polski klub piłkarski z Wałbrzycha